Western Union – azienda statunitense di servizi finanziari e di comunicazioni
 Western Union – romanzo di Zane Grey del 1939
 Fred il ribelle (Western Union) – film del 1941 diretto da Fritz Lang